Q-klass eller Klass Q kan avse:

Båtar eller fartyg
 Q-klass (jagare), en brittisk fartygsklass som användes av Royal Navy, Kungliga Nederländska Flottan och Royal Australian Navy
 Q-klass (färja), en fartygsklass bestående av två färjor som användes av BC Ferries

Lokomotiv
 GNRI Klass Q, en klass av ånglok vid Great Northern Railway of Ireland
 NZR Q-klass (1878), en klass av ånglok vid New Zealand Railways
 NZR Q-klass (1901), en klass av ånglok vid New Zealand Railways
 SR Klass Q, en klass av ånglok vid British Southern Railway
 WAGR Q-klass (diesel)